Sauvenière (plaats), een plaats in de provincie Namen.
Sauvenière (Luik), een voormalige Maas-meander die door het centrum van Luik liep.
Sauvenièrebron, een bron te Spa.